Яков Генин: Генин, Яков Григорьевич (1918—1966) — советский инженер, специалист в области радиолокации, лауреат Ленинской премии.
 Генин, Яков Филиппович (1892—1937) — советский военачальник.